Yūrakuchō-Linie (, Yūrakuchō-sen) steht für:

 Seibu Yūrakuchō-Linie
 Yūrakuchō-Linie (Tōkyō Metro)